Localidades 
 Martin (Dacota do Norte)
 Martin (Dacota do Sul)
 Martin (Geórgia)
 Martin (Kentucky)
 Martin (Luisiana)
 Martin (Michigan)
 Martin (Tennessee)
 Martin (distrito)

Outros usos
 Martin (filme), terror de George A. Romero
 Martin (série), estrelada por Martin Lawrence

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos